de naam voor de ambtswoning van de burgemeester in diverse steden in het Verenigd Koninkrijk en Ierland:
Mansion House (Dublin)
Mansion House (Londen)
Mansion House (metrostation), een metrostation in Londen